Castelnovese – abitanti di Castelnuovo dell'Abate
Castelnovese – abitanti di Castelnuovo di Val di Cecina
Castelnovese – abitanti di Castelnuovo Magra